Henry B. Sloman ist der Name folgender Personen:

* Henry B. Sloman (Rechtsanwalt) (Henry Brarens Sloman; 1812–1867), deutscher Rechtsanwalt und Autor
 Henry B. Sloman (Unternehmer) (Henry Brarens Sloman; 1848–1931), britisch-deutscher Unternehmer und Bankier